Chéjov (en ruso Чехов, transliterado también como Chekhov, Chehov, Čechov, etc.) puede referirse a:

Personas 
 Antón Chéjov (1860-1904), escritor ruso;
 Valeri Chéjov (n. 1955), ajedrecista ruso.

Lugares 
 Chéjov, localidad del óblast de Moscú, en Rusia.